Rehmiellopsis är ett släkte av svampar. Rehmiellopsis ingår i ordningen Dothideales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rehmiellopsis